Corquiéu é um grupo de música folk de influencia asturiana e celta, com textos emidioma asturiano, nascido em 1998 em Ribadesella (Espanha).

Em 22 de agosto de 2012, o percussionista David Mateos sofreu um acidente com seu carro, que explodiu enquanto viajava na estrada para Berbes (Astúrias). Depois de ser transferido em estado grave para o [Hospital Universitário Central das Astúrias], e mais tarde para a unidade de queima do Hospital Universitário de Getafe, ele morreu em 23 de agosto.

Discografia 
 La Barquera (L'Aguañaz), 2001
 Salia (Tierra Discos), 2005

Outras bandas de folk asturiano
 Llan de Cubel
 La Bandina
 DRD

Ligações externas 
 Sobre Corquiéu no MySpace

Bandas da Espanha